Gosiewski – nazwisko polskie

Osoby noszące nazwisko Gosiewski:
 Beata Gosiewska (ur. 1971) – polska polityk, działaczka samorządowa, senator
 Małgorzata Gosiewska (ur. 1966) – polska polityk, urzędnik samorządowy, posłanka na Sejm RP V kadencji

 Aleksander Korwin Gosiewski (zm. 1639) – pisarz polny litewski, wojewoda smoleński, pisarz wielki litewski, referendarz wielki litewski
 Anatol Gosiewski (ur. 1928, zm. 2005) – polski inżynier elektronik, prof. dr hab. inż. Politechniki Warszawskiej.
 Bogusław Korwin Gosiewski (ur. 1660, zm. 1744) – biskup smoleński, kantor i kustosz katedralny wileński, proboszcz oniksztyński
 Jerzy Gosiewski (ur. 1952) – polski polityk, leśnik, poseł na Sejm RP V i VI kadencji
 Krzysztof Korwin Gosiewski (zm. 1643) – wojewoda smoleński, referendarz wielki litewski, pisarz wielki litewski, dyplomata, starosta wieliski
 Maciej Korwin Gosiewski (zm. ok. 1683) – generał artylerii litewskiej, stolnik nowogródzki, starosta łoździejski
 Przemysław Gosiewski (ur. 1964, zm. 2010) – polski polityk, poseł na Sejm RP IV, V i VI kadencji, minister-członek Rady Ministrów oraz wiceprezes Rady Ministrów w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, przewodniczący klubu parlamentarnego PiS
 Wiktor Gosiewski (ur. 1890, zm. 1936) – polski lekarz, żołnierz Legionów Polskich, peowiak, polityk, poseł na Sejm III kadencji oraz senator IV kadencji w II RP
 Wincenty Aleksander Gosiewski (ur. ok. 1620, zm. 1662) – hetman polny litewski, podskarbi wielki litewski, pisarz wielki litewski, generał artylerii litewskiej, stolnik wielki litewski
 Władysław Gosiewski (ur. 1844, zm. 1911) – polski matematyk, fizyk i logik
 Zygmunt Gosiewski (ur. 1959) – polski bokser